The Shaggy Dog (1959), de originele Disney-film,
 The Shaggy Dog (1994), een televisiebewerking,
 The Shaggy Dog (2006), een bioscoopbewerking.